Bîrlad war die bis 1993 gültige Schreibung von

 Bârlad, Stadt in Rumänien
 Bârlad (Fluss), dem Fluss, an dem die Stadt Bârlad liegt.